Muyang bezeichnet:

 Muyang (Sprache), eine Sprache aus der Familie der tschadischen Sprachen
 Muyang (Fu’an) (穆阳镇), eine Großgemeinde der Stadt Fu’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Muyang (Funing) (木央镇), eine Großgemeinde im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Yunnan